Rywociny ist ein polnischer Ortsname:
 Rywociny (Działdowo), Ort im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 und 1939 bis 1945 Rywoczin, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Rywociny (Łaskarzew), Ort im Powiat Garwoliński, Woiwodschaft Masowien